Jack Kopacka (né le  à Lapeer, dans l'état du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2014, il commence sa carrière avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2016 dans la Ligue nationale de hockey par les Ducks d'Anaheim en , en . Il passe professionnel avec les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine de hockey en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2014-2015 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||  LHO ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2016 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||67 ||20 ||23 ||43 ||12 ||12 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|2016-2017 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||65 ||30 ||19 ||49 ||16 ||11 ||5 ||6 ||11 ||2
|-
|2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH  ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2017-2018 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||66 ||31 ||32 ||63 ||28 ||24 ||13 ||8 ||21 ||8
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||32 ||6 ||8 ||14 ||4 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2019-2020 || Oilers de Tulsa || ECHL ||5 ||4 ||4 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||37 ||7 ||8 ||15 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Senators de Belleville || LAH ||9 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Marlies de Toronto || LAH ||52 ||9 ||7 ||16 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-

Transactions en carrière 

 Le 29 février 2016, Son choix de repêchage est échangé aux Ducks d'Anaheim par les Oilers d'Edmonton avec Martin Gernat en retour de Patrick Maroon.

Références 

Naissance en mars 1998
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Marlies de Toronto